Фа́улер (, українською птахолов) — англійське та шотландське прізвище або топонім.

Персоналії 
 Фаулер (прізвище)

Топонім

Фаулер — місто, штат Каліфорнія
 Фаулер — місто, штат Колорадо
 Фаулер — місто, штат Індіана
 Фаулер — місто, штат Канзас
 Фаулер — місто, штат Нью-Йорк
 Фаулер — селище, штат Мічиган

Інше 
 Фаулер () — великий стародавній метеоритний кратер у північній півкулі зворотного боку Місяця.